Александр Хайнц Флессбург,  (31 июля 1873, Леобшютц — сентябрь 1936, Берлин) — военный  и  маршевой музыки во времена Веймарской республики и Третьего рейха. Оберштурмфюрер СС.

Биография 
Долгое время служил в кригсмарине в должности капельмейстера. Демобилизовался в звании обер-лейтенанта флота в середине 1920-х гг. Непродолжительное время был председателем Союза бывших музыкальных дирижёров армии и флота ().

Активно участвовал в нацистском движении, служил в СС, с 1933 г. — руководитель музыкального батальона СС-штандарта 42 (Берлин). Автор ряда нацистских боевых песен, среди которых — марш «СА марширует» (1933), записанный в том же году на пластинки вместе с маршем Арно Пардуна «Народ, к оружию!». Также сохранились записи ряда других известных маршей в исполнении оркестра под его руководством.

Примечания 

Офицеры СС